łopata – narzędzie
 łopata – pojedyncze ramię wirnika śmigłowca
 łopata – pojedyncze ramię śruby okrętowej
 łopata – forma poroża łosia zwanego łopataczem
Nazwy geograficzne
 Łopata (SIMC0269104) – kolonia w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Słupia
 Łopata (SIMC0269191) – kolonia w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Słupia
 Łopata – żleb w Żółtej Turni w polskich Tatrach
 Łopata – szczyt nad Doliną Chochołowską
 Łopata Kondracka – północny grzbiet Suchego Wierchu Kondrackiego
 Łopata – wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Wojciechowice

 Osoby o nazwisku Łopata
 Jadwiga Łopata – polski działacz społeczny
 Jan Łopata – polski poseł

 Zobacz też
 Łopata Polska
 Łopata saperska
 Łopatka